

Лейк-оф-те-Вудс — переписна місцевість, штат Аризона
 Лейк-оф-те-Вудс — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Лейк-оф-те-Вудс — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Лейк-оф-те-Вудс — переписна місцевість, штат Вірджинія